Гильермо Ариэль Перейра (; ) — аргентинский футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника.

Биография 
Перейра — воспитанник Академии клуба «Ривер Плейт», в котором он начал профессиональную карьеру. В составе «миллионеров» он четырежды становился чемпионом Аргентины.

С 2004 года выступал за испанскую «Мальорку». Чтобы не попадать под лимит легионеров не из стран ЕС, Перейра принял итальянское гражданство.

В московский «Локомотив» он пришёл в последний день дозаявочной компании, 14 марта 2008 года, когда сорвался переход из «Сантоса» из-за проблем со здоровьем полузащитника Родриго Соуто. За переход Перейры «Локомотив» заплатил «Мальорке» 3 миллиона евро. Однако у Ариэля было множество проблем со здоровьем и закрепиться в команде он не сумел.

В феврале 2009 года перешёл в швейцарский клуб «Янг Бойз», первый матч в составе которого провёл 4 марта в Кубке Швейцарии.

Последним клубом в карьере Перейры стал «Сан-Лоренсо де Альмагро», где он выступал в сезоне 2010/11.

Семья 
Брат, Федерико Перейра, также профессиональный футболист.

Достижения 
  Чемпион Аргентины (4): 1999 (Апертура), 2000 (Клаусура), 2002 (К), 2003 (К)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте football-lineups.com

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Сантамарина»